Amran (arabiska: عمران) är ett guvernement norr om Sana i Jemen. Den administrativa huvudorten är Amran. 

Guvernementet har 877 786 invånare och en yta på 7 900 km².

Distrikt 
  Al Ashah   
  Al Madan   
  Al Qaflah   
  Amran   
  As Sawd   
  As Sudah   
  Bani Suraim   
  Dhi Bin   
  Habur Zulaymah   
  Harf Sufyan   
  Huth   
  Iyal Surayh   
  Jabal Iyal Yazid   
  Khamir   
  Kharif   
  Maswar   
  Raydah   
  Shaharah   
  Suwayr   
  Thula

Källor

Externa länkar 
 Statoids
 Bilder från Amran

Jemens guvernement